Svenska mästerskapet i ishockey 1942 var det 20:e svenska mästerskapet i ishockey. 31 lag från Göteborg i söder till Nyland i norr deltog. Bäst av landsortslagen klarade sig IFK Nyland som nådde kvartsfinal. I finalen den 13 mars besegrade Hammarby IF Södertälje SK med 3–0.

Kvalificering
Första kvalomgången
8 februari: IF Fellows–Uddens IF 1–0
10 februari: IK Huge–Sandvikens IF 1–7

Andra kvalomgången
10 februari: Sörhaga IK–IF Fellows 2–1
13 februari: Brynäs IF–Sandvikens IF 4–3

Matchträd

Matcher
Första omgången
8 februari: Skuru IK–Karlbergs BK 0–1
15 februari: Nacka SK–Hornstulls IF 3–1
15 februari: AIK–Rålambshofs IF 9–0
15 februari: IK Hermes–Djurgårdens IF 3–1
15 februari: IF Göta, Karlstad–Sörhaga IK 4–0
15 februari: Brynäs IF–Mora IK 8–3
15 februari: GIF Sundsvall–IFK Nyland 1–9
17 februari: IK Sirius–IF Vesta 1–5
17 februari: Västerås IK–IF Aros 2–3
17 februari: IFK Norrköping–IK Sleipner 3–0
20 februari: UoIF Matteuspojkarna–IK Sture 11–0

Andra omgången
19 februari: IF Vesta–Nacka SK 3–3
21 februari: IFK Mariefred–AIK 2–6
22 februari: IFK Norrköping–IK Göta 3–13
22 februari: Brynäs IF–IFK Nyland 2–10
22 februari: IF Aros–Reymersholms IK 1–4
24 februari: Hammarby IF–IK Hermes 5–0
24 februari: IF Vesta–Nacka SK 3–4, omspel
24 februari: Södertälje SK–UoIF Matteuspojkarna 5–2
25 februari: IF Göta, Karlstad–Karlbergs BK 0–6

Kvartsfinaler
28 februari: AIK–IFK Nyland 2–1
3 mars: Karlbergs BK–IK Göta 4–2
6 mars: Reymersholms IK–Södertälje SK 0–2
9 mars: Hammarby IF–Nacka SK 4–1

Semifinaler
10 mars: Karlbergs BK–Södertälje SK 0–2
11 mars: AIK–Hammarby IF 0–4

Final
13 mars: Södertälje SK–Hammarby IF 0–3
Hammarbys mål gjordes av Åke Andersson, Kurt Kjellström, Bertil Lundell. Matchen spelades på Stockholms stadion inför  åskådare

Se även
 Division I i ishockey 1941/1942
 Division II i ishockey 1941/1942

Källor

1942 i Sverige
Ishockeysäsongen 1941/1942
1942